9×23mm pode se referir a um dos seguintes cartuchos para pistolas:
 9×23mm Largo - introduzido em 1901;
 9×23mm Steyr - introduzido em 1911;
 9×23mm Winchester - introduzido em 1996;
 .38 ACP - que tinha a designação métrica de 9×23mm SR (semi-rimmed ou semi-aro);

Desambiguação